Имя USS Hartford в честь Хартфорда, столицы штата Коннектикут, в разное время носили два военных корабля США:

 USS Hartford (1858) — парусный военный шлюп, прослуживший почти 100 лет и списанный в 1957 году;
 USS Hartford (SSN-768) — ударная атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес», спущенная на воду в 1993 году и находящаяся в строю.